Bij de Tweede Kamerverkiezingen 1922 deed Christelijk-Historische Unie (CHU). De volgende kandidaten stonden voor alle kieskringen op twee kandidatenlijsten.

Eerste lijst 
 J. Schokking
 D.J. de Geer
 J.Th. de Visser
 J.R. Snoeck Henkemans
 J. Weitkamp
 B.J. Gerretson
 J.A. Bakker
 C.F. Katz
 M. Krijger Jr.
 H.W. Tilanus

Tweede lijst 
 C.W. Th. baron van Boetzelaer van Dubbeldam
 J.W.H. Rutgers van Rozenburg
 H.J. Lovink
 D.E. van Lennep
 H. van Boeijen
 Kr. Timmers
 W. Roëll
 J. Knoppers
 P.J. Nahuysen
 G.J.A. Schimmelpenninck

Referenties 

CHU
Lijsten van CHU-politici